Morrisville (Missouri)
Morrisville (Carolina do Norte)
Morrisville (Bucks County, Pennsylvania)

Desambiguações de topônimos